Cuestión de peso puede referirse a:
 El programa Cuestión de peso de la televisión argentina.
 El programa Cuestión de peso de la televisión chilena.
 El programa Cuestión de peso de la televisión paraguaya.
 El programa Cuestión de peso de la televisión boliviana.